El Torneig de Cluj-Napoca 2022, oficialment conegut com a Transylvania Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre de 2022 al BTarena de Cluj-Napoca (Romania).

La tennista russa Anna Blinkova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a Romania
Cluj-Napoca